

Titres 

 Spooky est un comic strip de l'américain Bill Holman publié de 1935 à 1973 ;
 Spooky est un personnage de comics publié par Harvey Comics
 Spooky est une chanson d'Imogen Heap ;
 Spooky est une chanson de New Order ;
  est une chanson de The Classics IV ;

Pseudonyme 

 Spooky est un duo de house/techno ;
 Spookey Ruben est un musicien américain ;
 DJ Spooky est un producteur de disques.